Caroline Roy (1948 - ), femme politique française
 Caroline Roy, (1978 - ), Co dirigeante de Les pépinières de Corme Royal
 Caroline Roy, patineuse artistique, partenaire entre autres de Patrice Archetto.
 Caroline Roy - personnage joué par l'actrice Valérie Valois dans le film Taxman en 1999.